Panamá pode se referir a:

Localidades
 Panamá - país na América Central
 Cidade do Panamá - cidade no Panamá, capital do país
 Panamá (Goiás) - cidade no estado de Goiás, Brasil
 Panama (Illinois)
 Panama (Iowa)
 Panama (Nebraska)
 Panama (Oklahoma)
 Panama City

Outros
 Canal do Panamá - canal situado no Panamá que liga os oceanos Atlântico e Pacífico.
 Chapéu-panamá - típico chapéu do Equador.
 Panama Papers
 Panamax - navio

Desambiguação
Desambiguações de topônimos